Amerikai Egyesült Államok
 Lynden (Washington)
 Kanada
 Lynden (Ontario)